Schacks Regiment kan syfta på:
 Regementet lett av Hans Christian Schack 1689–1700, se Zepelins Regiment
 Regementet lett av Hartvig Asche Schack 1717–1734, se Prinsens Livregiment